Keeper of the Seven Keys, Pt. 1 — другий студійний альбом німецького метал-гурту Helloween, виданий в 1987 році.

Список композицій 

 Треки 2 і 3 також включені до синглу «Future World».
 Трек 4 також включений до синглу «Pumpkin Box».

Примітки 

Альбоми Helloween